Saint-Chéron puede referirse a: 

 Saint-Chéron, comuna francesa situada en Essonne.
 Saint-Chéron, comuna francesa situada en Marne.